Neste artigo, encontra-se o retrospecto do São Paulo Futebol Clube em partidas de futebol contra adversários internacionais

Por adversário 
Atualizado em 28 de Maio de 2021

 Mais vitórias do São Paulo FC no confronto.
 Mais vitórias do rival no confronto.
 Mais empates no confronto.

{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" align="left" width=60%

Legenda: AM = Amistoso; CS = Copa Sul-Americana; L = Libertadores; MC = Mundial de Clubes; RE = Recopa Sul-Americana; S = Suruga Bank; TA = Torneio Amistoso.

São Paulo Futebol Clube